

Personnalités

Sport 
Jeremy Taiwo, (1990- ) est un athlète américain ;
Joseph Taiwo (1959-) est un athlète nigérian, spécialiste du triple saut ;
Taye Taiwo (1985- ), footballeur international nigérian ;
Taiwo Atieno (1985- ), footballeur kényan.

Homonymie de patronyme